Dietmanns ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Dietmanns (Bad Wurzach), Ort in der Stadtgemeinde Bad Wurzach, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

in Österreich:
 Dietmanns (Niederösterreich), Marktgemeinde im Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich
 Dietmanns (Gemeinde Bad Traunstein), Katastralgemeinde der Marktgemeinde Bad Traunstein, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Dietmanns (Gemeinde Großdietmanns), Katastralgemeinde der Marktgemeinde Großdietmanns, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Dietmanns (Gemeinde Groß Gerungs), Katastralgemeinde der Stadtgemeinde Groß Gerungs, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Großdietmanns, Marktgemeinde im Bezirk Gmünd, Niederösterreich

historisch:
 Dietmanns (Herrschaft), Grundherrschaft im Erzherzogtum Österreich unter der Enns

Siehe auch:
 Dietmann